Il doppio dell'Acura Classic 2006 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2006.

Conchita Martínez e Virginia Ruano Pascual erano le detentrici del titolo, ma Martínez quest'anno non ha partecipato.

Ruano Pascual ha fatto coppia con Paola Suárez, ma ha perso nei quarti di finale contro Cara Black e Rennae Stubbs.

Black e Stubbs hanno battuto in finale Anna-Lena Grönefeld e Meghann Shaughnessy 6-2, 6-2 to win their title.

Teste di serie 

  Lisa Raymond /  Samantha Stosur (semifinali)
  Cara Black /  Rennae Stubbs (campionesse)
  Daniela Hantuchová /  Ai Sugiyama (quarti di finale)
  Anna-Lena Grönefeld /  Meghann Shaughnessy (finale)

 Elena Dement'eva /  Flavia Pennetta (primo turno)
 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (quarti di finale)
 Dinara Safina /  Katarina Srebotnik (semifinali)
 Liezel Huber /  Sania Mirza (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Sezione 1

Sezione 2

Note 
 

Acura Classic 2006